Давидофф — европеизированный вариант написания русской фамилии Давыдов. Известные носители:

 Зино Давидофф (1906—1994) — швейцарский промышленник, создатель и первоначальный владелец известного бренда Davidoff.
  — американский комик.
  (1898—1975) — профессор, заместитель декана и председателя отдела неврологической хирургии медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.
  (род. 1956) — американский программист.
  (1930—1984) — теоретик планирования.
  (род. 1939) — американский юрист.

См. также 
 Davidoff Swiss Indoors
 Давыдов
 Давидов